

Persone
 Bernardino López de Carvajal (1456-1523) – cardinale spagnolo
 Daniel Carvajal (1992) – calciatore spagnolo, di ruolo difensore
 Daniel Olmo Carvajal (1998) – calciatore spagnolo, di ruolo attaccante
 Danny Carvajal (1989) – calciatore costaricano, di ruolo portiere
 Diego Sánchez Carvajal (1987) – calciatore cileno, di ruolo portiere 
 Esteban Carvajal (1988) – calciatore cileno, di ruolo centrocampista
 Félix Carvajal (1875-1949) – maratoneta cubano
 Fermín Francisco de Carvajal-Vargas (1722-1797) – ufficiale e politico spagnolo
 Francisco de Carvajal (1464-1548) – ufficiale militare, conquistador ed esploratore spagnolo
 Francisco S. Carvajal (1880-1932) – politico messicano
 Gaspar de Carvajal (1500-1584) – missionario dominicano spagnolo
 Gutierre de Vargas y Carvajal (1506-1559) – vescovo cattolico, mecenate e architetto spagnolo
 Hermán Gaviria Carvajal (1969-2002) – calciatore colombiano, di ruolo centrocampista
 José Carvajal (1968) – ex giocatore di calcio a 5 costaricano
 José de Carvajal y Lancaster (1698-1754) – politico e uomo di stato spagnolo
 José Miguel de Carvajal-Vargas  (1771-1828) – ufficiale spagnolo
 Juan de Carvajal (1399/1400-1469) – cardinale spagnolo
 Luis de Carvajal (1531-1608) – pittore spagnolo
 Luis del Mármol Carvajal (1520-1600) – viaggiatore, militare e storico spagnolo
 Luis Firmin de Carvajal (1752-1794) – generale spagnolo
 Magalys Carvajal (1968) – ex pallavolista cubana
 Rodolfo Carvajal (1952) – ex calciatore venezuelano, di ruolo attaccante

Altro
 Carvajal – fregata missilistica peruviana
 Carvajal – unità navali missilistiche tipo Lupo
 Carvajal – famiglia appartenente alla nobiltà spagnola